Johannesthal kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Janův Důl, del av en befolkad plats, Liberec, 
 Janov (ort i Tjeckien, lat 50,24, long 17,48), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar